Miejscowości w Polsce:
 Dokudów Drugi
 Dokudów Pierwszy

Zobacz też 
 gmina Dokudowo na Białorusi